Faramans, commune française de l'Ain
 Voir aussi : Démographie de Faramans
 Faramans, commune française de l'Isère